Соревнования по супергиганту в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 1994 прошли 15 февраля. Женщины на Олимпийских играх соревновались в супергиганте третий раз после 1988 и 1992 годов. Это была первая в программе Олимпиады-1994 горнолыжная дисциплина у женщин (мужчины 13 февраля разыграли медали в скоростном спуске).

Горнолыжный мир в тот момент находился в состоянии шока после гибели двукратной чемпионки мира в супергиганте австрийки Ульрике Майер, которая разбилась на трассе скоростного спуска в Гармиш-Партенкирхене всего за 2 недели до Олимпийских игр, 29 января 1994 года.

Все три горнолыжницы, выигравшие медали в супергиганте 2 года назад на Олимпийских играх в Альбервиле, стартовали и в Лиллехаммере, находясь в числе фаворитов. Олимпийская чемпионка Дебора Компаньони заняла 17-е место, обладательница серебра Альбервиля Кароль Мерль стала 19-й. Бронзовая призёрка Альбервиля Катя Зайцингер, выигравшая супергигант на чемпионате мира-1993 в Мориоке, считалась одной из основных претенденток на победу, но не сумела финишировать на трассе в Квитфьелле.

Стартовавшая под первым номером вице-чемпионка Альбервиля-1992 в гигантском слаломе Дайанн Рофф принесла США первое золото в женском горнолыжном спорте с Олимпиады-1984 в Сараево, когда гигантский слалом выиграла Дебби Армстронг.

22-летняя Светлана Гладышева, стартовавшая под 35-м номером уже после всех сильнейших, стала первой и на данный момент единственной россиянкой, завоевавшей олимпийскую медаль в горнолыжном спорте, и останется ею как минимум до Олимпиады 2022 года. До Гладышевой за всю историю отечественного горнолыжного спорта на олимпийский пьедестал удавалось подняться только Евгении Сидоровой, выигравшей в 1956 году бронзу в слаломе. Особенно удивительным был успех Гладышевой с учётом того, что до этого в супергиганте она никогда не поднималась на этапах Кубка мира выше 13-го места, а в сезоне 1993/94 её лучшим результатом в супергиганте было 20-е место во Флахау.

18-летняя Изольде Костнер, уступившая Гладышевой лишь 0,01 сек, выиграла свою первую из 3 олимпийских наград.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Женский супергигант на Олимпиаде-1994 на официальном сайте ФИС 
 Женский супергигант на Олимпиаде-1994 на сайте sport-reference.com 
 Женский супергигант на Олимпиаде-1994 на сайте ski-db.com 
 Видео на портале YouTube

Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 1994